2 miejscowości w Polsce:
 Suchowo – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Suchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Suchowo – wieś w Bułgarii